Jméno a příjmení Josef Stejskal má více nositelů:

 Josef Stejskal (dramaturg) (1897–1942) – dramaturg Jihočeského divadla
 Josef Stejskal (kněz) (1922–2014) – český římskokatolický kněz z Horní Police
 Josef Stejskal (politik) (1891–1942) – český a československý meziválečný politik za Československou stranu národně socialistickou
 Josef Stejskal (politik KSČ) (1922–???) – český a československý politik za KSČ, poúnorový poslanec
 Josef Stejskal (poslanec Říšské rady) (1847–1923) – český politik, koncem 19. století poslanec Říšské rady
Josef "Lada" Stejskal zv. Pepča (* 1945 – český básník a surrealistický umělec žijící v Austrálii
 Josef Rostislav Stejskal (1894–1946) – duchovní a biskup Církve československé husitské